Хранов може да се отнася за:
 Атанас Хранов, няколко души с това име,
 Димитър Хранов, български общественик (1845 - 1915),
 Любомир Хранов (р. 1923), български футболист.